В Соединённых Штатах Америки насчитывается 3 округа с названием Томас ():
 Томас — округ штата Джорджия.
 Томас — округ штата Канзас.
 Томас — округ штата Небраска.